Le test de dureté Janka détermine la résistance du bois à l'enfoncement ; il mesure la force nécessaire pour enfoncer dans le bois, jusqu'à la moitié de son diamètre, une bille d'acier de  ().

Cette méthode, qui laisse une empreinte dans le bois testé, a été mise au point par un dendrologue autrichien, Gabriel Janka (1864-1932), au tout début du . Elle s'utilise sur des échantillons de bois séchés jusqu'à un taux de 12 % d'humidité et les résultats s'expriment en livres-force (lbf), en kilogrammes-force (kgf) ou en newtons (N).

Les échantillons originaux sur lesquels Janka a fait ses essais sont conservés dans la xylothèque du musée de la recherche forestière de Vienne.

Valeurs du test de Janka 
Sauf information complémentaire, les données ci-dessous sont extraites de E. Meier, The Wood Database.

Notes et références

Bibliographie 
 

Science des matériaux
Propriété du bois
Janka